Miejsca o nazwie Brice:

 Brice - wieś w USA, Hrabstwo Franklin (Ohio), w stanie Ohio.
 Brice, Indiana, wieś w USA.
 Kanton Saint-Brice-en-Cogles, Kanton Francji, znajduje się w dzielnicy Fougeres-Vitré, w departamencie Ille-et-Vilaine, Bretania Region, Francja.
 Gare de Sarcelles - Saint-Brice, stacja kolejowa znajduje się w Saint-Brice-sous-Foret, Francja
 Mount Brice, góry na zachód od Mount Abrams w Górach Behrendt.
 Williams-Brice Stadium, stadion piłkarski, Karolina Południowa, Gamecocks.
 Bettegney-Saint-Brice, gmina w departamencie Vosges w Lotaryngii, w północno-wschodniej Francji.
 Saint-Brice (Charente), gmina w departamencie Charente, w południowo-zachodniej Francji.
 Saint-Brice-Courcelles, gmina w departamencie Marne w północno-wschodniej Francji.
 Saint-Brice (Żyronda), gmina w departamencie Gironde w Akwitanii, w południowo-zachodniej Francji.
 Saint-Brice (Manche), gmina w departamencie Manche w Normandii w północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice (Mayenne), gmina w departamencie Mayenne w północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice (Orne), gmina w departamencie Orne, w północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice (Sekwana i Marna), gmina w departamencie Seine-et-Marne w regionie Île-de-France, w północno-środkowej Francji.
 Saint-Brice-en-Coglès (vel Sant-Brizh-Gougleiz), gmina w departamencie Ille-et-Vilaine w Bretanii, północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice-sous-Forêt, gmina w departamencie Oise, Ile-de-France.
 Saint-Brice-sous-Rânes, gmina w departamencie Orne, w północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice-de-Landelles, gmina w departamencie Manche w Normandii w północno-zachodniej Francji.
 Saint-Brice-sur-Vienne, gmina w departamencie Haute-Vienne, w regionie Limousin, w środkowo-zachodniej Francji.

Osoby o nazwisku Brice:

 Alfred „Bobby” Brice (1871–1938) – walijski gracz rugby.
 Anastacia Brice, amerykański przedsiębiorca, trener biznesu.
 Andrew Brice (1690–1773) – angielski pisarz.
 Antoine Brice (1752–1817) – belgijski malarz.
 Benjamin Brice (1809–1892) – prawnik i żołnierz, który służył w Armii Stanów Zjednoczonych podczas wojny Black Hawk, (Wojna Czarnego Jastrzębia) – wojna amerykańsko-meksykańska.
 Calvin Brice (1845–1898) – amerykański polityk z Ohio.
 Carol Brice (1918–1985) – amerykański piosenkarz, kontralt.
 Edward Brice lub Bryce (ok. 1569/36), szkocki minister Presbyterian.
 Elizabeth Brice, później Elizabeth Amadas, kochanką Henryka VIII.
 Elizabeth Brice, terapeutyczka, pisała jako Clare Hodges.
 Fanny Brice (1891–1951) – amerykańska aktorka teatralna i filmowa.
 Fiona Brice, angielski kompozytorka, aranżerka i skrzypek orkiestrowy.
 Fred Brice (ok. 1887/67) – futbol amerykański, baseball, koszykówka i trener.
 Gary Brice (ur. 1948) – piłkarz australijski.
 Ignace Brice (1795–1866) – belgijski malarz.
 James Brice (1746–1801) – amerykański założyciel, prawnik i polityk z Maryland.
 John Brice, Jr (1705–1766) – amerykański osadnik i wcześnie Loyalist polityk w kolonialnym Maryland.
 John Brice III (1738–1820) – amerykański prawnik, biznesmen i przywódca polityczny z Maryland
 Lauren Brice, pornograficzna aktorka.
 Lee Brice (ur. 1979) – amerykańska piosenkarka muzyki country.
 Liz May Brice – angielskka aktora.
 Pierre Brice (ur. 1929) – francuski aktor.
 Pierre-François Brice (1714–1794), francuski artysta.
 Rachel Brice – współczesny amerykański tancerz i performer.
 Russell Brice (ur. 1952), Nowa Zelandia, góral.
 Sally Brice-O’Hara – amerykańska Coast Guard admirall.
 Sian Brice (ur. 1969), brytyjski triatlonista
 Susan Brice – kanadyjska polityk
 Thomas Brice (martyrologist) (1536/71), Kościół anglikański duchowny, martyrologist i poeta.
 William Brice (1921–2008) – amerykański artysta i malarz abstrakcyjny.
 William Brice (etnograf) (1921–2007) – etnograf i językoznawca brytyjski.
 William O. Brice (1898–1972) – amerykański Korpus Piechoty, weteran wojny w Korei.

Osoby o imieniu Brice:
 Brice Aka (ur. 1983), piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej.
 Brice Armstrong (ur. 1936) – amerykański aktor.
 Brice Assie (ur. 1983), koszykarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Brice Beckham (ur. 1976) – amerykański aktor.
 Brice Blanc (ur. 1973), francuski dżokej.
 Brice Bosnich, australijski chemik nieorganiczny.
 Brice Catherin (ur. 1981), francuski kompozytor i wiolonczelista.
 Brice Disque (1879–1960) – amerykański żołnierz.
 Brice Dja Djédjé (ur. 1990), piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej.
 Brice Feillu (ur. 1985), francuski kolarz.
 Brice Herbert Goldsborough (1889–1927) – amerykański lotnik.
 Brice W. Goldsborough (1902–1971), biuro Foreign Service, syn gubernatora Maryland.
 Brice Guidon (ur. 1985), francuski kickboxer.
 Brice Guyart (ur. 1981), francuski szermierz.
 Brice Hortefeux (ur. 1958), francuski polityk.
 Brice Hunter (1974–2004), polski piłkarz.
 Brice Jovial (ur. 1984), francuski piłkarz.
 Brice Lalonde (ur. 1946), francuski polityk.
 Brice Leverdez (ur. 1986), francuski gracz badmintona.
 Brice Long (ur. 1971) – amerykańska piosenkarka muzyki country.
 Brice McCain (ur. 1986) – amerykański piłkarz.
 Brice Mack (1917–2008), malarz i reżyser.
 Brice Marden (ur. 1938) – amerykański artysta
 Brice Baranina (1890–1949), australijski polityk.
 Brice Owona (ur. 1989), kameruński piłkarz.
 Brice panel (ur. 1983), francuski sprinter.
 Brice Parain (1897–1971), francuski filozof i eseista.
 Brice Taylor (1902–1974), polski piłkarz.
 Brice Tirabassi (ur. 1977), francuski kierowca rajdowy.
 Brice Vounang (ur. 1982), kameruński koszykarz.
 C. Brice Ratchford (1920–1997), prezes Uniwersytetu Missouri.
 Guy Brice Parfait Kolélas (ur. 1959), polityk kongijski.
 Severin Brice Bikoko, piłkarz z Kamerunu.

Inne znaczenia:
 Brice Foods, była firma mleczarska w Dallas.
 Brice de Nice – nicejski ślizg, film francuski, komedia.